Кармело () — город в юго-западной части Уругвая, на западе департамента Колония.

География 
Расположен в 75 км к северо-западу от административного центра департамента, города Колония-дель-Сакраменто и в 25 км к юго-востоку от города Нуэва-Пальмира. Через город проходит автомобильная дорога № 21. Абсолютная высота — 12 метров над уровнем моря.

История 
Кармело был основан Хосе Хервасио Артигасом 12 февраля 1816 года. Получил статус города (Ciudad) 17 августа 1920 года.

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 18 041 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города  

Города Уругвая